«Мир! Дру́жба! Жва́чка!» — российский драматический сериал о взрослении в 1990-е годы. Производством проекта занимается компания Good Story Media. Пилотное название сериала — «Братство крыши».

Теглайн: Тем, кто вырос в 90-е.

Цифровая премьера сериала состоялась 23 апреля 2020 года в онлайн-кинотеатре Premier. Телевизионная премьера проекта состоялась на канале ТНТ 18 мая 2020 года. 
30 мая 2020 года на видеоплатформе Premier был размещён фильм о съёмках первого сезона сериала.

29 октября 2020 года сериал был официально продлён на второй сезон. Премьерный показ новых серий стартовал 24 мая 2021 года на ТНТ и видеоплатформе Premier. 3 июня 2021 года на канале ТНТ состоялась премьера фильма о сериале «Мир! Дружба! Жвачка!—2».

15 июля 2022 года стартовали съёмки третьего сезона сериала. Его премьера запланирована в 2023 году на канале ТНТ и в онлайн-кинотеатре Premier.

Сюжет 
В 1993 году подросток Санька Рябинин знакомится с соседской девчонкой Женей и попадает в водоворот событий «лихих 90-х», которые полностью меняют его жизнь. Вместе с друзьями Вовкой и Илюшей герою предстоит не только повзрослеть, но и разобраться с жизненными приоритетами.

Персонажи

В главных ролях

В ролях

Серии

Сезон 1

Сезон 2

Сезон 3

Производство 
Синопсис проекта появился в начале 2010-х годов, но работа над ним стартовала лишь в 2018 году.

Впервые о сериале было официально объявлено в конце августа 2019 года.

Съёмки первого сезона сериала проходили в Туле с 21 июля по 15 октября 2019 года.

Премьерный показ пилотной серии проекта, носившего в то время название «Братство крыши», состоялся 21 сентября 2019 года в рамках конкурсной программы II фестиваля пилотных и первых серий новых сериалов «Пилот» в Иваново.

В поддержку телепремьеры сериала на канале ТНТ в мае 2020 года граффити-команда «HoodGraff» в Санкт-Петербурге разрисовала яркими красками стены в центре города. Художники изобразили тамагочи, Полароид, кассету VHS и надпись «Мир Дружба Жвачка», а на крышах домов Омска, Иркутска и Нижнего Новгорода появились белые надписи «Мир! Дружба! Жвачка!».

14 октября 2021 года руководитель департамента производства PREMIER Марина Катая рассказала, что видеосервис готовится к выпуску третьего сезона.

Рейтинги 
По данным Mediascope, доля первой серии сериала по аудитории 14–44 в день телепремьеры (23 апреля 2020) на ТНТ составила 13,1 %. У ближайшего конкурента — телеканала СТС — доля в этом же слоте составляла 8,3 %. По итогам первой недели показа сериал закрепил успех нового киносериального слота с долей 11,9 %.

По мнению ведущих российских кино- и телекритиков из разных изданий, опубликованном на сайте Кино-театр.ру, сериал занял 4-е место в списке лучших российских сериалов 2020 года.

Согласно статистике сервиса Кино Mail.ru, основанной на просмотрах пользователей и их оценках, сериал вошёл в список лучших сериалов 2020 года.

По данным поисковых запросов белорусов в Google, проект вошёл в 10-ку самых популярных запросов по итогам 2020 года в категории «Сериал года».

По данным Mediascope, доля первой серии второго сезона сериала по аудитории 14–44 в день телепремьеры (24 мая 2021 года) на ТНТ составила 13,1 %, опередив ближайших конкурентов — СТС (11,7 %), Первый канал (6,2 %), НТВ (5,3 %).

Мнения о сериале 
Сериал получил неоднозначные оценки критиков и журналистов.

 Маша Токмашева, Кино-театр.ру:

 Леонид Кискаркин, Anews.com:

 Алихан Исрапилов, Film.ru:

 Татьяна Трейстер, InterMedia:

 Егор Москвитин, «Meduza»:

 Дмитрий Шепелёв, «Игромания»:

 Илья Легостаев, «Московский комсомолец»:

 «Комсомольская правда»:

Примечания

Ссылки 
 Страница сериала в онлайн-кинотеатре Premier
 Страница сериала на сайте канала ТНТ
 Страница второго сезона сериала на сайте компании Good Story Media
 Страница первого сезона сериала на сайте компании Good Story Media

Телесериалы России 2020-х годов
Телесериалы России, запущенные в 2020 году
Телесериалы телеканала ТНТ
Драматические телесериалы России
Подростковые драмы России